Résultats détaillés de l'édition 2004 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière s'est tenue du 16 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Lleyton Hewitt remporte son  en simple face à Juan Carlos Ferrero. Il s'agit de son  et dernier ATP 500 en carrière.
 En double, Paul Hanley et Radek Štěpánek remportent le titre face à la paire israélienne Jonathan Erlich et Andy Ram. Il s'agit pour tous les deux de leur  et .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2004
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2004
Tennis en février 2004